Födelsedagen kan syfta på:

Födelsedagen (1984) –  en amerikansk film från 1984 i regi av John Hughes, originaltitel Sixteen Candles
Födelsedagen (1987) – en svenska kortfilmen 
Födelsedagen (2000) – en svensk-dansk-finländsk-norsk dramafilm från 2000 i regi av Richard Hobert

Se även
Födelsedag